«Жених из преисподней» (; другое название — «Креветка на сковородке») — американская романтическая комедия, режиссёра Алана Смити. В главных ролях — Чич Марин и Эмма Сэммс. Сборы фильма в США составили $402.1 долларов. Название фильма отсылает к телевизионым роликам с участием Пола Хогона (исполнителя главной роли в фильме «Крокодил Данди», слоганом роликов была фраза  ставшей популярной в массовой культуре Австралии. В 2003 году, фильм бы выпущен на носители DVD.

Сюжет 
Бедный мексиканец Карлос приезжает в Австралию, чтобы подзаработать денег и вернуться разбогатевшим. Но жизнь наносит ему один удар за другим: сначала жена в письме сообщает, что разводится с ним. Затем он лишается работы. Вдобавок ко всему соседский кенгуру постоянно вышвыривает Карлоса из дома.
Но неожиданно шанс получить 5000 долларов за пустяковую услугу — выглядеть круглым идиотом. По мнению девушки, Карлосу не составит труда выполнить поставленную перед ним задачу…

Критика 
Эндрю Шинни в книге «Movie Confidential» описывает фильм как «несмешную романтическую комедию с плоским сюжетом, напоминающую унылые представления Чича и Чонга». По его мнению, Чич Марин глупый и несмешной герой, а сам фильм эксплуатирует популярность фильма «Крокодила Данди», действия которого также происходят в Австралии. О работе режиссёра Алана Смити он высказался так: Алан Смити везде и нигде одновременно. Он как призрак.

Актёрский состав

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Кинокомедии США
Кинокомедии 1990 года
Фильмы Майкла Готтлиба